Joan Amorós i Andreu (Barcelona, 10 de juny de 1936 - Madrid, 16 de novembre de 2016), director de fotografia català.
 Joan Amorós i Pla (Vila-sacra, 1938), promotor cultural català.